«Ангелы ада» () — фильм режиссёра Говарда Хьюза 1930 года.

Сюжет 
Два брата Рой и Монти после начала Первой мировой войны добровольно вступают в Королевские военно-воздушные силы. Они получают опасное задание — уничтожить склад боеприпасов германской армии на одном из участков фронта. Пилоты успешно справляются с задачей, но на обратном пути их ждёт бой с истребителями противника.

Факты 

 Фильм в основном чёрно-белый, но часть сцен тонирована в синий оттенок, а часть снята в двуцветном (красно-зелёном) процессе «Техниколор».
 Как проходили съёмки и премьера фильма, подробно показано в фильме «Авиатор».
 Люльки (гондолы), спускаемые с германских аэростатов для наблюдения, на самом деле существовали.
 Бюджет фильма составлял 4 млн долларов, что на то время было непостижимой цифрой. Однако фильм имел ошеломляющий успех у зрителей, и кассовые сборы составили более  долларов.
 Изначально фильм «Ангелы Ада» планировался к выходу в 1928 году и был немым, но уже перед выходом фильма Говард Хьюз узнаёт о том, что теперь есть возможность снимать кино со звуком, после чего «Ангелы Ада» практически полностью переснимаются под звуковое кино и выходят уже в этой версии.

В ролях 
 Джин Харлоу — Хелен
 Мэриан Марш — девушка, торгующая поцелуями
 Бен Лайон — Монте Ратлидж
 Джеймс Холл
 Джейн Винтон — баронесса фон Кранц

Съёмочная группа 
 Режиссёр: Говард Хьюз
 Постановщик диалогов: Джеймс Уэйл

Примечания

Ссылки 

Фильмы США 1930 года
Фильмы о Первой мировой войне
Фильмы-драмы США
Чёрно-белые фильмы США
Чёрно-белые фильмы 1930-х годов
Фильмы о лётчиках
Фильмы об авиации
Фильмы о военных